Целль-им-Фихтельгебирге () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Хоф. Население составляет 2131 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 31,24 км². Официальный код — 09 4 75 189.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии